Denumirea de Jeleznița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Jeleznița, un sat în comuna Simitli, regiunea Blagoevgrad;
 Jeleznița, un sat în comuna Stolicina, regiunea Sofia-capitala.